Санто Спирито има више значења:
 Санто Спирито (Авелино)
 Санто Спирито (Бари)
 Санто Спирито (Кротоне)
 Санто Спирито (Рим)
 Санто Спирито (Салерно)